Francisco Freitas ist der Name folgender Personen:

* Francisco Freitas (1933) (1933–2019), Kampfname Loi Kati, osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist
 Francisco Freitas (Tai Na’a) († vor 1999), Kampfname Tai Na’a, osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist